Луковичные тельца, или тельца Руффини, или окончания Руффини — медленно адаптирующиеся кожные механорецепторы, расположенные в соединительной ткани. Названы в честь Анджело Руффини. Окончания Руффини представляют собой инкапсулированные чувствительные нервные окончания вытянутой формы. Окончания активируются при растяжении кожи.

Нейробиология
Органы чувств